Vivi puede referirse a:

Nombre 
 Vivi, apócope del nombre femenino de Viviana.

Personajes 
 Oh Vivi, cachorro de Oh Sehun.
 Vivi, personaje de One Piece.
 Vivi, personaje de Final Fantasy IX.
 Vivi Kreutzberger "La Vivi" (1965-), presentadora de televisión chilena.

Geografía 
  Río Vivi, en Puerto Rico. (:w:en)
  Vivi, en República Democrática del Congo. (:w:en)
  Lago Vivi, en Evenkia, Rusia. (:w:en)
  Río Vivi, in Evenkia, Russia.

Miscelánea 
 Vivi, revista japonesa. (:w:en)